Еб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Еб () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор